Football League Trophy, denumită oficial Johnstone's Paint Trophy din motive de sponsorizare, este o competiție eliminatorie de fotbal pentru cele 48 de cluburi din Football League One și Football League Two, al treilea și al patrulea nivel al ligii engleze de fotbal, și din sezonul 2016–17, 16 echipe sub 21 de ani din cluburile din Premier League și EFL Championship. Este a treia cea mai prestigioasă competiție eliminatorie 
din fotbalul englez după FA Cup și EFL Cup.

Câștigători și Finaliști

Finale

Referințe

Fotbal în Anglia